Martyna Galewicz (ur. 29 stycznia 1989 w Zakopanem) – polska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu LKS Poroniec Poronin.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martyna Galewicz pojawiła się 30 grudnia 2005 w Zakopanem podczas zawodów Slavic Cup w sprincie stylem dowolnym, gdzie zajęła 21. miejsce na 29 startujących zawodniczek.
W Pucharze Świata zadebiutowała w Gällivare na dystansie 10 km stylem dowolnym gdzie zajęła 80. miejsce. Od 24 listopada jest komentatorką biegów narciarskich na antenie Eurosport.

Osiągnięcia

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski

Uwagi

Bibliografia 
 

Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy biegacze narciarscy
Biegacze narciarscy AZS-AWF Katowice
Biegacze narciarscy LKS Poroniec Poronin
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1989